Маркантоніо Тревізан — венеціанський дож. 
 Мартіна Тревізан — італійська тенісистка.